Werther bezeichnet:

 Werther (Westf.), eine Stadt im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Werther (Thüringen), eine Gemeinde im Landkreis Nordhausen, Thüringen, 
 eine literarische Figur im Briefroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) von Johann Wolfgang von Goethe, darauf bezogen:
 Werther (Massenet) (1892), eine Oper von Jules Massenet
 Die neuen Leiden des jungen W. (1972), ein Bühnenstück von Ulrich Plenzdorf
 Werther-Effekt, das Phänomen, dass Suizide, über die in Medien berichtet wird, Nachahmungstaten auslösen
 die folgenden Verfilmungen:
 Werther (1938), Regie Max Ophüls
 Werther (2008), Regie Uwe Janson, mit Stefan Konarske und Hannah Herzsprung

Werther ist der Familienname folgender Personen:
 André Werther (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Georg Ehrenreich von Werther (1742–1816), königlich preußischer Generalmajor 
 Gerhard Werther (1878–1939), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat der Kreise Schleswig (1919–1933) und Plön (1933–1939)
 Gustav Werther (1815–1869), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Hans-Heinrich Müller-Werther (1911–2007/2008), deutscher Maler und Grafiker
 Heinrich Wilhelm von Werther (1772–1859), preußischer Außenminister
 Johann Christoph Werther (1750–1815), gräflich-stolbergischer Oberamtmann
 Johannes Werther (1865–1936), deutscher Hautarzt und Begründer der Friedrichstädter Moulagensammlung
 Julius von Werther (1838–1910), deutscher Schriftsteller und Theaterdirektor
 Karl von Werther (1809–1894), deutscher Diplomat und Botschafter
 Karl Ludwig Werther (Pseudonym Karl Lampe; 1809–1861), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Ludwig Werther (1769–nach 1829), deutscher Sänger und Schauspieler
 Paul Werther (1908–1965), deutscher Politiker (KPD/SED), Widerstandskämpfer sowie VVN- und FDGB-Funktionär
 Philipp August Wilhelm von Werther (1729–1802), königlich preußischer Generalleutnant
 Waldemar Werther (1867–1932), deutscher Kolonialoffizier und Geograph
 Wilhelm Werther (1847–1930), deutscher Verleger in Rostock, Herausgeber der Werke John Brinckmans

Siehe auch:
 Werther’s Original, ehemals Werthers Echte, eine Marke für Karamellbonbons
 Werthner
 Werthern, Thüringer Uradelsgeschlecht 
 Bankhaus Werther AG in der gleichnamigen westfälischen Stadt Werther (s. oben)
 McWherter
 Verter